Grand Prix Węgier 1991 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1991, która odbyła się 11 sierpnia 1991, po raz szósty na torze Hungaroring.

7. Grand Prix Węgier, szóste zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Węgry
1991
1991 na Węgrzech